C5H9NO3S – formula molecolare dell'acetilcisteina
C5H9NO3S – formula molecolare della tiopronina

Formule molecolari